Bengt Qvist

 Bengt Qvist (1733–1790), bergsmästare och ritlärare
 Bengt Qvist (1726–1799), bergsmästare och brukspatron